Slovo kurz či kurs se užívá ve více významech:

příjmení
 Kurz (příjmení)

ekonomie
 Měnový kurz (také směnný kurz) – cena (hodnota) určité měny v poměru k jiné měně 
 Reálný kurz – kurz vypočítaný podle kupní síly a rovnováhy příslušné ekonomiky
 Kurzová doložka – doložka k obchodnímu kontraktu nebo mezinárodní platební dohodě
 Kurz cenných papírů – cena akcií či dluhopisů, za kterou jsou prodávány a kupovány na burze nebo mimo burzu
 Kurzovní list – seznam zboží, které je připuštěno k obchodování na burze (je kotované)
 Sázkový kurz – poměr sázky k případné výhře 

školství
 Kurz (pedagogika) – soubor učebních lekcí, přednášek
 Adaptační kurz, seznamovací kurz ke stmelení skupiny jednotlivců, z nichž většina se mezi sebou z dřívějšího života nezná
 název učebnic, skript, vědeckého díla (Kurz pozitivní filosofie, Kurs obecné lingvistiky)
 Lyžařský kurz

jiné 
 Kurz (směr) – směr pohybu dopravního prostředku nebo pěšce; někdy používáno i abstraktně (politický kurz, nesmiřitelný kurz)
 9 mm Kurz – označení náboje 
 P. P. Kurz – označení pistole Walther

Reference

Externí odkazy